Гео́ргий Кузнецо́в:
 Кузнецов, Георгий Алексеевич (род. 1934) — промышленник, лауреат Государственной премии СССР.
 Кузнецов, Георгий Андреевич (1923—2008) — генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Георгий Антонович (1922—2014) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Георгий Борисович (? —2020) — интернет-журналист и предприниматель, главный редактор журнала «Компьютерра» (1995—1998).
 Кузнецов, Георгий Владимирович (1938—2005) — советский журналист, теле- и радиоведущий.
 
 Кузнецов, Георгий Константинович (1926—2007) — советский и российский учёный-механик, педагог.
 Кузнецов, Георгий Миронович (1929—1994) — советский и российский ученый-металловед
 
 Кузнецов, Георгий Сергеевич (1881 — после 1939) — член Государственной думы.
 Кузнецов, Георгий Степанович (1924—1981) — Герой Советского Союза.